Aldona steht für:

 Aldona (Vorname), weiblicher litauischer Vorname
 Aldona (Goa), Ort im indischen Distrikt North Goa
 Aldona, Gattung der Parmulariaceae innerhalb der Dothideomycetes (Schlauchpilze)